Brèle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bresles, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Bresle, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,